Krkavec má více významů:
 ptáci z čeledi krkavcovití:
 krkavec velký
 krkavec americký
 krkavec australský
 krkavec bělokrký
 krkavec hnědokrký
 krkavec krátkoocasý
 krkavec menší
 krkavec pralesní
 krkavec somálský
 krkavec tlustozobý
 Krkavec (Plaská pahorkatina) (504 m) – vrchol ssz. od Plzně v okrese Plzeň-sever
 Krkavec (potok) – levostranný přítok Bečvy

Související články 
 Sedmero krkavců — pohádku, která se dočkala i filmové podoby

Externí odkazy